Ballin steht für:
 Ballin (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ballin (Lindetal), Ortsteil der Gemeinde Lindetal im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Ballin, deutscher Name der Gemeinde Baliny in Tschechien
 Ballin (Einheit), ein Volumenmaß auf Grönland
 Ballins Dampfschiff-Rhederei
 Hofmöbelfabrik Moritz Ballin in München

Siehe auch:
 Albert Ballin (Begriffsklärung)
 Balin
 Balling